Чебинка, Чёбинка — реки в России:

 Чёбинка (приток Уницы)
 Чебинка (река, впадает в Онежское озеро)